Alia Fay właśc. Martha Aurelia Gantner (ur. 23 grudnia 1992 w Baden) – polsko-szwajcarska piosenkarka, flecistka, autorka tekstów i kompozytorka, tworząca i wykonująca muzykę z gatunku indie pop, dreampop oraz world music i folk. 

Alia to skrót drugiego imienia artystki, Fay zainspirowane jest Morganą Le Fay - słowo to oznacza w języku staroangielskim wróżkę.

Życiorys 
Naukę gry na flecie poprzecznym oraz fortepianie rozpoczęła w wieku siedmiu lat. W latach 2000–2004 uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. Od roku 2005 uczyła się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Zenona Brzewskiego w Warszawie, gdzie w 2011 zdobyła dyplom. 

W roku 2012 została współzałożycielką folk metalowego zespołu Helroth z którym wydała EP "Wataha" oraz LP "I, Pagan". Z zespołem występowała na licznych koncertach i festiwalach w Polsce jak i w Europie. 

Została zaproszona do programu Śpiewajmy razem. All Together Now, gdzie była jurorką zarówno w pierwszej jak i drugiej edycji programu, które odbyły się w roku 2018 oraz 2019.

We wrześniu 2020 podpisała umowę z wytwórnią cyfrową Agora Digital Music i opublikowała singel „Tęczowy Kalejdoskop”, którym zapowiada nadejście premierowej płyty. W listopadzie wydała singiel "Tomorrowland", który reklamuję książkę Michaliny Olszańskiej - Era Zero. Ego: Ostatnie Starcie.

Przypisy 

Polskie wokalistki folkowe
Polskie wokalistki popowe